Haßlwanter ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Haßlwanter (1834–?), Tiroler Mitglied des Herrenhauses in Österreich
 Johann Haßlwanter (1805–1869), Landeshauptmann von Tirol, Vater von Anton Haßlwanter

Siehe auch:
 Hasslwander